Medusa steht für:
 (149) Medusa, Asteroid
 Medusa (Annie-Lennox-Album) (1995), Annie Lennox’ zweites Soloalbum
 Medusa (Paradise-Lost-Album) (2017), Album der britischen Band Paradise Lost
 Medusa (englische Band), britische NWoBHM-Band
 Medusa (US-amerikanische Band), US-amerikanische Rockband
 Gorgobrunnen „Medusa“ (1987), Skulptur in Berlin von Anne und Patrick Poirier 
 Medusa (Fuhrmann), Roman von Rainer Fuhrmann
 Medusa (Schütz), Roman von Stefan Schütz
 Medusa (Thiemeyer), Roman von Thomas Thiemeyer
 Medusa (Six Flags Discovery Kingdom), Achterbahn in Six Flags Discovery Kingdom
 Medusa (Six Flags Mexico), Achterbahn in Six Flags Mexico
 Medusa, Auffanggesellschaft der Schmidtbank
 Medusa(-Piercing), alternativer Begriff für ein Labret-Piercing
 Medusa Sunbeach Festival, Open-Air-Musikfestival bei Valencia
 Medusa Lake See an der Ingrid-Christensen-Küste, Antarktika
 Medusa Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Medusa Pool, Lagune von Candlemas Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik
 Mieze Medusa (eigentlich Doris Mitterbacher; * 1975), österreichische Autorin

griechische Mythologie:
 Medusa, eine Gorgone
 Medusa (Hesperide), eine der Hesperiden
 Medusa (Tochter des Priamos), eine Tochter des Priamos
 Medusa (Tochter des Sthenelos), eine Tochter des Sthenelos
 Medusa (Tochter des Orsilochos), Gattin des Polybos
 Medusa (Tochter des Pelias), eine Tochter des Pelias
 einen alternativen Namen der Melosa

Biologie:
 Medusa (Seestern), eine Seesternart
 Medusa, wissenschaftlicher Ausdruck für Qualle
 Medusa, Paprika-Sorte der Gattung Capsicum annuum

Schifffahrt:
 Medusa (Schlüsselnetz), Funkschlüsselnetz der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 mehrere Schiffe, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Medusa, darunter:
 Méduse (Schiff, 1810), französische Fregatte von 1807, siehe hierzu auch Das Floß der Medusa, Gemälde von Théodore Géricault 
 SMS Medusa (1864), deutsche Glattdeckskorvette von 1864
 SMS Medusa (1900), deutscher Kleiner Kreuzer von 1900

MEDUSA steht für:
 MEDUSA, Bearbeitungsprogramm für CAD (Computer Aided Design)

Siehe auch:
 Meduza
 Medusanebel
 Operation Medusa
 Medusenhaupt